Станислав Невеселы (; 17 мая 1936, Бржилице, Чехословацкая республика) — чехословацкий хоккеист и тренер. Был ассистентом главного тренера сборной Чехословакии на победном чемпионате мира 1985 года. Член Зала славы чешского хоккея.

Биография 
Станислав Невеселы играл в хоккей на позиции нападающего. Выступал за «Литомержице», пражскую «Спарту» и йиглавскую «Дуклу». В 1965 году будучи хоккеистом стал ассистентом тренера «Дуклы». Закончив играть в хоккей в 1967 году, Невеселы продолжил тренировать «Дуклу». Является 10-кратным чемпионом Чехословакии (1 раз как игрок и 9 раз как тренер). Также тренировал в Швейцарии и Германии. В качестве ассистента Лудека Букача работал на победном для сборной Чехословакии чемпионате мира 1985 года. Был главным тренером сборной на чемпионате мира 1991 года.

4 ноября 2008 года был принят в Зал славы чешского хоккея.

Достижения

Игрок 

 Чемпион Чехословакии 1967

Главный тренер 

 Чемпион Чехословакии 1983—85

Ассистент тренера 

 Чемпион мира 1985
 Чемпион Чехословакии 1968—72, 1974
 Серебряный призёр чемпионатов мира 1982, 1983 и Олимпийских игр 1984
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1981

Статистика 

 Чемпионат Чехословакии — 169 игр, 33 гола

Примечания 
Хоккеисты Чехословакии
Хоккейные нападающие
Хоккейные тренеры Чехословакии
Игроки ХК «Литомержице»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Родившиеся в Южночешском крае

Ссылки 

 Профиль Станислава Невеселы на www.eliteprospects.com